Waldweiher bezeichnet:

 Burbacher Waldweiher in Saarbrücken
 Waldweiher (Dietramszell)